passaat, een (sub)tropische wind
 Volkswagen Passat, een type van het merk Volkswagen
 Passat (schip, 1911), een Duits schip